Иошпа (Иошпе, Йошпе, Иоспа, Йоспа) — еврейская фамилия.

 Иошпе (Йошпе), Алла Яковлевна (1937—2021) — советская и российская эстрадная певица.
 Иошпа, Герц Зискинович (Жоспа, Йоспа, 1904—1966) — участник движения Сопротивления в Бельгии.
 Иошпа, Ивонна (Жоспа, Йоспа; 1910—2000) — участница движения Сопротивления в Бельгии, общественный деятель.
 Иошпа, Илья Миронович (с 1920 года Болотин, 1898—1964) — советский развечик-нелегал, бригадный комиссар (1935).